Azálea — planta
 Azalea Park — localidade da Flórida
 1056 Azalea — asteroide
 Iggy Azalea — rapper australiana

Desambiguações de topônimos